Hunsdorf bezeichnet:

 den deutschen Namen der slowakischen Gemeinde Huncovce
 einen Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Lorentzweiler

Siehe auch:
 Kirchenruine Hunsdorf
 Hundsdorf